Ел Перивете има више значења:

 Ел Перивете (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Перивете (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Перивете (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику